Bayan Gol kan syfta på följande platser:

Kina 

 Bayan Gol (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,15, long 117,40), 
 Bayan Gol (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 44,58, long 116,70), 
 Bayan Gol (socken i Kina, Inre Mongoliet, lat 46,53, long 122,53), 

Robotskapade Kinaförgreningar